Noss peut désigner :

 Noss (Highland), Écosse
 Phare de Noss Head
 Noss (Shetland Mainland), Îles Shetland, Écosse
 Île de Noss, Îles Shetland, Écosse
 Noss Mayo, Devon, Angleterre
 Nøss, Nordland, en Norvège